Гран-при Швейцарии () — главное гоночное соревнование в Швейцарии. Являлось этапом чемпионата мира Формулы-1 в сезонах - (трасса Бремгартен) и  годов (трасса Дижон во Франции, так как автогонки на территории Швейцарии были запрещены после аварии 1955 года в Ле-Мане, повлёкшей смерть 80 человек). Первые девять Гран-при Швейцарии проводились до 1950 года, пять из них входили в предвоенный чемпионат Европы.

Последний раз гонка прошла в 1982 году. Хотя в 1983-м она должна была состояться вновь, в качестве девятого этапа чемпионата мира Формулы-1, но французское телевидение отказалось проводить прямой репортаж с гонки, в связи с тем, что спонсоры этапа не смогли найти деньги на оплату трансляции, и запланированное соревнование было отменено.

6 июня 2007 года швейцарский парламент продлил запрет на проведение гонок ещё на пять лет.

Победители Гран-при Швейцарии 
Розовым цветом помечены Гран-при, не входившие в чемпионат мира Формулы-1, жёлтым — входившие в предвоенный чемпионат Европы

# — нумерация Гран-при Швейцарии, римскими цифрами пронумерованы все Гран-при, арабскими — входившие в чемпионат мира Формулы-1

Примечания 

Швейцария